L'aviation française est le nom d'au moins deux revues :

 « L'Aviation française », revue hebdomadaire fondée par Louis Damblanc, diffusée à partir de 1926 et qui deviendra ensuite « La vie aérienne » ;
 « L'Aviation française », revue hebdomadaire diffusée entre 1945 et 1948.

Voir aussi 
 Aviation française Magazine,  revue consacrée à l’histoire de l’aviation (2004-2007)
Homonymie de titre